Tannstein ist der Familienname folgender Personen:

 Kurt von Tannstein genannt Fleischmann (1907–1980), deutscher Diplomat

Siehe auch:
 Tannstein-Klasse, Schiffsklasse ist eine Baureihe von acht Frachtschiffen des Norddeutschen Lloyd (NDL)
Siehe auch:
 Thanstein
 Thannstein